Ирина Терещенко:
* Терещенко, Ирина Анатольевна (род. 1973) — российская футболистка и футбольный арбитр.
 Терещенко, Ирина Георгиевна (род. 1947) — советская и украинская киноактриса.